Илья́ Фёдорович Волк (3 мая 1893 — 1975) — советский звукооператор кино.

Биография 
Родился . В 1921 году поступил в Ленинградский технологический институт, который окончил в 1924 году. 

Участвовал в первых экспериментальных работах по записи звука на плёнку. Свою работу в кино начал в 1930 году на ленинградской студии «Союзкино» (Ленинградская фабрика «Ленфильм» — с 1934 года), где записывал звук к первым игровым звуковым художественным фильмам «Одна» и «Златые горы» (1931). 

По мере совершенствования техники звукооператор смог посвятить себя художественному формированию звука в фильме. Скажем, путь того же И. Волка от первой звуковой, а вернее, «говорящей», картины «Ленфильма» «Одна» до первого стереофонического фильма студии «Дон Кихот», в котором звук выполняет исключительно художественные функции, — яркий пример эволюции нашей профессии из сугубо технической в подлинно творческую.

В дальнейшем работал с Фридрихом Эрмлером, Михаилом Калатозов, Надеждой Кошеверовой.

Скончался в 1975 году.

В 1986 году совместно с Ленинградским отделением Союза кинематографистов СССР была учреждена ежегодная профессиональная премия киностудии «Ленфильм» «Медный всадник» имени И. Волка, которая вручается «Лучшему звукооператору (звукорежиссёру)» студии по итогам прошедшего года.

Фильмография 

  — Златые горы / Счастливая улица
  — Одна
  — Встречный (совместно с И. Дмитриевым)</small>
  — Для вас найдётся работа <small>(совместно с И. Дмитриевым)
  — Музыкальная олимпиада (короткометражный) (совместно с И. Дмитриевым, М. Мухачёвым)
  — Юность Максима
  — Подруги <small>(совместно с И. Дмитриевым)</small>
  — Возвращение Максима (совместно с Б. Хуторянским)</small>
  — Выборгская сторона <small>(совместно с Б. Хуторянским)
  — Мужество
  — Боевой киносборник № 2
  — Три подруги (графический мультфильм)
  — Актриса
  — Юный Фриц
  — Черевички
  — Простые люди
  — Пирогов <small>(совместно с Б. Хуторянским)</small>
  — Белинский
  — Над Неманом рассвет
  — Тени
  — Овод
  — Пять дней (короткометражный)
  — Дон Кихот
  — Кочубей <small>(совместно с Н. Косаревым)</small>
  — Шофёр поневоле
  — Осторожно, бабушка!
  — Как верёвочка ни вьётся…
  — Явление Венеры ''(короткометражный)
  — Каин XVIII
  — Катерина Измайлова

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (23 мая 1940 года) — за трилогию фильмов о Максиме.

Примечания

Ссылки 
 «Волк Илья Фёдорович» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Персоналии:Ленфильм